Радзивілли (, також Радзивіли, Радивили) — старий і найбагатший литовській рід XI–XX ст., спочатку в Великому Князівстві Литовському, згодом у Речі Посполитій, а у XVIII–XX ст. у Російської імперії та Прусії.

 Радивілл Чорний (1289) — перший Радзивілл, мав великий вплив на Литовських князів та Лівонський орден
 Радзивілл Остікович (1384–1477) — маршалок великий литовський.
 Радзивілл Альбрехт (1558–1592) — маршалок великий литовський.
 Радзивілл Альбрехт Станіслав (1593–1656) — великий канцлер литовський.
 Радзивілл Барбара.
 Радзивілл Богуслав (1620–1669) — великий хорунжий литовський, конюший литовський.
 Радзивілл Кароль Станіслав (1734–1790) — мечник великий литовський.
 Радзивілл Криштоф (1585–1640) — великий гетьман литовський, син Христофора Радзивілла «Перуна».
 Радзивілл Христофор «Перун» (1547–1603) — великий гетьман литовський.
 Радзивілл Микола-Христофор «Чорний» (1515–1565) — великий канцлер литовський.
 Радзивілл Януш (1579–1620) — підчаший литовський, учасник рокошу Зебжидовського.
 Радзивілл Януш (1612–1655) — великий гетьман литовський.
 Радзивілл Юрій.

Див. також 
 Радзивілли
 Ольбрахт Радзивілл
 
Радзивілли
Литовські прізвища